Verleden tijd, een werkwoordvorm
 Voltooid verleden tijd, een vorm van de verleden tijd
 Onvoltooid verleden tijd, een vorm van de verleden tijd
 Verleden tijd (Wim Soutaer), een lied van Wim Soutaer uit 2011
 Verleden tijd (Frenna & Lil' Kleine), een lied van Frenna & Lil' Kleine uit 2018

Zie ook 
 Voltooid Verleden Tijd (single), een lied van I.O.S. uit 1997